República de Colombia aglutina los sucesivos nombres del Estado colombiano:
 Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811-1816), República de la Gran Nueva Granada o más conocida como Colombiana declarada independiente de España;
 Gran Colombia (1819-1830), sucesor territorial del departamento grancolombiano de Cundinamarca tras 1824;
 República de la Nueva Granada (1832-1858), fue el nombre que recibió Colombia una vez se promulgó la constitución de 1832;
 Confederación Granadina (1858-1861), nombre adoptado por Colombia en la constitución federal de 1858;
 Estados Unidos de Colombia (1861-1886), nombre que recibió Colombia tras la Guerra civil de 1860-1862;
 República de Colombia desde la constitución de 1886.